Фабиан може да се отнася за:
 Хора
 Фабиан (?-250), римски духовник
 Лара Фабиан (р. 1970), белгийско-канадска певица
 Луций Аний Фабиан (2 век), римски политик
 Луций Аний Фабиан (консул 201 г.) (3 век), римски политик
 Марк Сервилий Фабиан Максим (2 век), римски политик
 Папирий Фабиан (1 век), римски философ
 Публий Рутилий Фабиан (2 век), римски политик

 Други
 Фабиан (роман), роман на Ерих Кестнер от 1931 г.
 Форникс Фабиан, триумфална арка в Рим, Италия